Poethke ist der Familienname  folgender Personen:
 Günter Poethke (1939–2020), deutscher Papyrologe
 Walter Poethke (1900–1990), deutscher Apotheker und pharmazeutischer Chemiker